Okręty US Navy o nazwie USS  "Dahlgren":
 Pierwszy  był torpedowcem. W służbie w latach 1900-19.
 Drugi  był niszczycielem typu Clemson. W służbie w 1920-45.
 Trzeci  był niszczycielem rakietowym typu Coontz. W służbie w latach 1961-92.

Dahlgren